Borås kommune ligger i det svenske län Västra Götalands län i landskapet Västergötland. Kommunens administrationscenter ligger i byen Borås.

Borås ligger i Sjuhäradsbygden som er den sydlige del af Västra Götalands län, og som traditionelt har været hjemsted for tekstilindustri.

Byer 
I Borås kommune er der 21 byer 
(indbyggere pr. 31. december 2005.)

Personer fra Borås 

 Sven Jonasson († 1984), fodboldspiller
 Eric Ericson, korleder († 2013)
 Ingvar Carlsson (1934-), politiker, statsminister
 Johan Jönson (1966-), digter
 Mirja Turestedt (1972-)
 Fredrik Berglund (1979-)

Referencer 

Kommuner i Västra Götalands län